Czarnomscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Czarnomscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki